Saiga kan syfta på:

 Saigaantilop – den enda arten bland antiloperna som förekommer naturligt i Europa
 Tatsumi Saiga – en karaktär i Speed Grapher
 Saiga (Legal Drug) – en karaktär i Legal Drug